Линия C () — линия Римского метрополитена (названа по третьей букве итальянского алфавита). В перспективе она будет пересекать город с юго-востока на северо-запад (от Пантано до зоны Гроттароссо на севере Ватикана) и включать в себя в общей сложности 30 станций. Конечными станциями будут «Монте Компатри — Пантано» (уже построена) и «Клодио — Мадзини» на северо-западе. Линия обозначается зелёным цветом. На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Линия C станет первой, которая выйдет за пределы Рима. Пересечения с линией А будут на станциях «Сан-Джованни» и «Оттавиано», а с линией Би — на станции «Колоссео». Пересечение с запланированной линией Ди будет на станции «Венеция».

Первая часть линии должна была открыться в июне 2012 года, однако открылась только в ноябре 2014. Она включает в себя 15 станций от «Ченточелле» до «Пантано». Вторая часть продлит линию до «Лоди» и будет включать в себя ещё 6 станций.

Ранее планировалось в декабре 2013 года закончить участок, соединяющий линию C со станцией «Сан-Джованни» линии А.
На начало 2017 года линия С все ещё не имеет пересадки на линию А заканчиваясь на станци «Лоди» в двух кварталах от «Сан-Джованни». Заключительная (северо-западная) часть линии запланирована к открытию в декабре 2018 года. Даты открытия участков могут быть скорректированы.

Пересадки

Трудности при строительстве 
Рим — один из старейших городов мира, и при строительстве метро регулярно возникают препятствия, связанные с многочисленными археологическими находками. Если прокладка туннелей ниже уровня расположения большинства участков раскопок возможна, то всё равно вывод на поверхность вентиляционных шахт и выходов со станций вызывает немало сложностей.

Примечания

Ссылки 
 
 Линия C на сайте Римского метрополитена

Линии Римского метрополитена